Gulyás Pál (1881–1963) irodalomtörténész, bibliográfus, könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 Gulyás Pál (1899–1944) debreceni költő, a Gulyás Pál Középiskolai Kollégium  névadója
 Gulyás Pál (1939–) hidrobiológus, a Vízgazdálkodási tudományos Kutató Központ osztályvezetője